Picardië, streek in Noord-Frankrijk
 Picardië (plantage), plantage in Suriname
 Picardie (Venlo), straat in Venlo
 Picardie (wijk), wijk in Evere in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest